język pol (język pomo) – język afrykański z rodziny bantu
 języki pomo – grupa języków Indian kalifornijskich z Ameryki Pn.